Turowski (forma żeńska: Turowska; liczba mnoga: Turowscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 5565 osób.

Osoby o nazwisku Turowski 
 Adam Turowski (zm. 1638) – polski szlachcic
 Andrzej Turowski (ur. 1941) – polski historyk sztuki
 Edward Turowski (1904–1972) – polski działacz narodowy w Niemczech, poseł na Sejm I kadencji PRL
 Janusz Turowski (ur. 1927) – polski uczony, profesor, specjalista w zakresie elektrotechniki
 Janusz Turowski (ur. 1961) – polski piłkarz
 Kazimierz Józef Turowski (1813–1874) – wydawca, folklorysta, poeta
 Tomasz Turowski (ur. 1948) – szpieg wywiadu PRL w Watykanie, dyplomata
 Wojciech Turowski (1894–1959) – generał księży pallotynów
 Władysław Turowski (1906–1983) – polski pisarz, poeta i kompozytor.

Przypisy 

Polskie nazwiska